Gastor (schip, 1977) - lng-supertanker
 El Gastor - Spaanse gemeente
 Diego del Gastor - Spaanse flamengo-gitarist